* Limba
 Descărcați PDF
 Ceas
 Editați | ×

Acest articol este despre „hillbilly” ca termen de argou. Pentru subcultura istorică, vezi Mountain White . Pentru diferite conotații, vezi Țara (identitate) .

Hillbilly este un termen (deseori derogator ) pentru oamenii care locuiesc în zonele rurale , muntoase din Statele Unite , în primul rând în sudul Appalachia și Ozarks . Termenul a fost folosit mai târziu pentru a se referi la oameni din alte zone rurale și muntoase de la vest de râul Mississippi , în special cei din Munții Stâncoși și din apropierea Rio Grande . 

Clanul Hatfield (1897)

Primele cazuri cunoscute de „hillbilly” tipărite au fost în The Railroad Trainmen's Journal (vol. ix, iulie 1892),  o fotografie din 1899 cu bărbați și femei din Virginia de Vest etichetată „Camp Hillbilly”,  și o fotografie din 1900. Articolul New York Journal conținând definiția: „un Hill-Billie este un cetățean alb liber și fără obstacole din Alabama , care locuiește pe dealuri, nu are de unde să vorbească, se îmbracă cât poate, vorbește după cum vrea, bea whisky când îl primește și trage cu revolverul când îl ia fantezia”.  ] Stereotipuleste dublă prin faptul că încorporează atât trăsături pozitive, cât și negative: „Hillbillies” sunt adesea considerați indivizi independenți și autonomi, care rezistă modernizării societății, dar în același timp sunt definiți și ca înapoiați și violenți. Savanții susțin că această dualitate reflectă identitățile etnice divizate din America albă.  Utilizarea ulterioară a termenului s-a extins dincolo de comunitățile albe, exemplificate cu „Hispanici hillbillies din nordul New Mexico ”, cu referire la Hispanos din New Mexico .

Etimologie 
Termenul „hillbilly” este de origine scoțiană, dar nu este derivat din dialectul său . În Scoția, termenul „deal-folk” se referea la oamenii care preferau izolarea de societatea mare, iar „billy” însemna „tovarăș” sau „tovarăș”. Cuvintele „deal-folk” și „Billie” au fost combinate și aplicate cameronienilor care au urmat învățăturile unui militant prezbiterian pe nume Richard Cameron . Acești covenanters scoțieni au fugit pe dealurile din sudul Scoției la sfârșitul secolului al XVII-lea pentru a evita persecuția credințelor lor religioase. 

Mulți dintre primii coloniști din cele Treisprezece Colonii erau din Scoția și Irlanda de Nord și erau adepți ai lui William of Orange , regele protestant al Angliei. În Irlanda secolului al XVII-lea, în timpul Războiului Williamit , susținătorii protestanți ai lui William al III-lea ("Regele Billy") erau numiți „Băieții lui Billy” deoarece „Billy” este un diminutiv al lui „William” (obișnuit atât în ​​Marea Britanie, cât și în Irlanda). Cu timpul, termenul hillbilly a devenit sinonim cu Williamitei care s-au stabilit pe dealurile Americii de Nord. 

Unii savanți nu sunt de acord cu această teorie. Din Ulster în America: Moștenirea scotch-irlandeză a englezei americane a lui Michael Montgomery afirmă: „În Ulster în ultimii ani s-a presupus uneori că [hillbilly] a fost inventat pentru a se referi la adepții regelui William al III-lea și adus în America de primii emigranți din Ulster. , dar această derivație este aproape sigur incorectă... În America hillbilly a fost atestat pentru prima dată abia în 1898, ceea ce sugerează o dezvoltare ulterioară, independentă."

Istorie 
Munții Appalachi au fost așezați în secolul al XVIII-lea de către coloniști în principal din Anglia, din Scoția de câmpie și din provincia Ulster din Irlanda . Coloniștii din Ulster au fost în principal protestanți care au migrat în Irlanda din Lowland Scotland și nordul Angliei în timpul Plantației Ulster în secolul al XVII-lea. Mulți au migrat în continuare în coloniile americane începând cu anii 1730, iar în America au devenit cunoscuți sub numele de scoțieni-irlandezi, deși acest termen este inexact, deoarece erau și de origine engleză de nord. 

Termenul „hillbilly” s-a răspândit în anii de după războiul civil american . În acest moment, țara se dezvolta atât din punct de vedere tehnologic, cât și social, dar regiunea Appalachian era în urmă. Înainte de război, Appalachia nu era diferită în mod distinct de alte zone rurale ale țării. După război, deși frontiera a împins mai spre vest, regiunea și-a menținut caracteristicile de frontieră. Poporul Appalachian însuși era perceput ca înapoiat, rapid la violență și consangvinizat în izolarea lor. Alimentat de știrile despre disputele montane, cum ar fi cea din anii 1880 dintre Hatfield și McCoys , stereotipul hillbilly s-a dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea. 

Termenul „hillbilly” a fost, de asemenea, popularizat pentru prima dată în statul Kentucky, folosit de membrii Asociației de protecție a plantelor , o uniune a fermierilor de tutun care s-a format în regiunea Black Patch a statului. Ei au folosit hillbilly pentru a se referi la fermierii de crusta non-sindicali care nu s-au alăturat organizației. 

Stereotipul „clasic” al hillbillyului și-a atins caracterul actual în anii Marii Depresiuni . Perioada de emigrare din Appalachi, aproximativ din anii 1930 până în anii 1950, a văzut mulți rezidenți de munte mutandu-se spre nord, în orașele industriale din Midwest Chicago, Cleveland, Akron și Detroit .

Această mișcare către societatea nordică, care a devenit cunoscută sub numele de „ Hillbilly Highway ”, a adus aceste comunități izolate anterior în cultura principală a Statelor Unite. Ca răspuns, bieții alpinisti albi au devenit personaje centrale în ziare, pamflete și, în cele din urmă, în filme. Autorii de atunci s-au inspirat din personaje istorice precum Davy Crockett și Daniel Boone . Imaginea alpinismului s-a transferat în secolul al XX-lea, unde a apărut stereotipul „hillbilly”.

În cultura populară 
Cultura pop a perpetuat stereotipul „hillbilly”. Lucrările academice sugerează că mass-media a exploatat atât regiunea Appalachian, cât și oamenii, clasificându-i drept „hillbillies”. Aceste generalizări nu se potrivesc cu experiențele culturale ale Appalahienilor. Appalachienii, ca multe alte grupuri, nu subscriu la o singură identitate.  Una dintre problemele asociate cu stereotipurile este că este profitabilă. Când „hillbilly” a devenit un termen folosit pe scară largă, antreprenorii au văzut o fereastră pentru venituri potențiale. Au „reciclat” imaginea și au adus-o la viață prin diverse forme de media. 

Benzile desenate descriu stereotipuri hillbilly, în special în două benzi, Li'l Abner și Snuffy Smith . Ambele personaje au fost introduse în 1934. Televiziunea și filmul i-au portretizat pe „hillbillies” atât în ​​termeni derogatori, cât și simpatici. Filme precum Sergeant York sau seria Ma and Pa Kettle l-au prezentat pe „hillbilly” ca fiind sălbatic, dar bun. Programele de televiziune din anii 1960, cum ar fi The Real McCoys , The Andy Griffith Show , și în special The Beverly Hillbillies , îl înfățișează pe „hillbilly” ca fiind înapoiat, dar cu suficientă înțelepciune pentru a depăși oamenii din oraș mai sofisticați. Gunsmoke 'sFestus Haggen a fost portretizat ca inteligent și iute (dar lipsit de „educație”). Populara emisiune de televiziune din anii 1970, Hee Haw , a criticat în mod regulat stilul de viață stereotip „hillbilly”. O imagine negativă mai întunecată a hillbilly-ului a fost introdusă unei alte generații în filmul Deliverance (1972), bazat pe un roman cu același nume al lui James Dickey , care descrie unii „hillbilli” ca deficienți genetic, consangvini și criminali. Tipul „evil hillbilly people” similar a fost văzut într-o lumină mai comică în filmul de groază din 1988 The Moonlight Sonata , dar filmul de comedie horror din 2010 Tucker & Dale vs.chiar parodiază stereotipurile hillbilly. Mai recent, serialul TV Justified (2010-2015) a fost centrat în jurul adjunctului mareșalului american Raylan Givens, care a fost realocat în orașul său natal din Harlan, Kentucky, unde a fost în conflict cu Boyd Crowder, un traficant de droguri care a crescut cu Raylan. Intrigile emisiunii includeau adesea tropi de „hillbilly”, cum ar fi bărbați idioți și ușor de manipulat, folosirea de droguri de casă și revivaliştii care manipulau șerpi.

„Hillbillies” a devenit un truc frecvent în luptele profesioniste , de obicei portretizat ca fiind favoriții fanilor simpli, dar amabili . Un exemplu timpuriu al acestui personaj a fost Whiskers Savage (născut Edward Civil, 1899-1967), care a fost promovat ca o persoană „bumpkin” încă din 1928.  În anii 1960 și 1970, doi luptători supergrei (și parteneri frecventi de echipă ) Haystacks Calhoun și Man Mountain Mike au portretizat ambii „băieți de la țară” în salopete și purtând potcoave norocoase. În WWF în anii 1980, Hillbilly Jim , descris ca un protejat al lui Hulk Hogan, a condus o facțiune de „hillbillies” inclusiv unchiul Elmer , vărul Luke și vărul Junior . 

„Hillbillies” au fost în centrul televiziunii reality în secolul 21. Emisiunile de televiziune de rețea precum The Real Beverly Hillbillies , High Life și The Simple Life au afișat stilul de viață „hillbilly” pentru telespectatorii din Statele Unite. Acest lucru a stârnit proteste în toată țara, cu indivizi rurali adunându-se pentru a lupta împotriva stereotipului. Centrul pentru Strategii Rurale a început o campanie la nivel național în care afirmă că stereotipul este „incorect din punct de vedere politic”. Organizația din Kentucky a implicat personalități politice în mișcare precum Robert Byrd și Mike Huckabee. Ambii protestatari au susținut că discriminarea oricărui alt grup din Statele Unite nu ar fi tolerată, deci nici discriminarea împotriva cetățenilor din mediul rural american. Un articol din 2003 publicat de The Cincinnati Enquirer spunea : „În această zi a hipersensibilității la diversitate și corectitudinea politică, Appalachiens au fost un grup pe care este încă acceptabil din punct de vedere social să-l înjosim și despre care să glumești... Dar oamenii din mediul rural au vorbit și au spus „destul” pentru batjocoritorii de la Hollywood”. 

Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (2016) este un memoriu scris de JD Vance despre valorile apalachiene ale educației sale și relația lor cu problemele sociale ale orașului său natal, Middletown, Ohio . Cartea a ocupat primul loc pe lista celor mai bine vândute The New York Times în august 2016.

O familie de „Hill People”, care sunt angajați ca muncitori migranți la o fermă în 1952, Arkansas, au un rol major în cartea lui John Grisham A Painted House , Grisham încercând să evite stereotipurile.

Muzică

Implicații culturale

Utilizarea intragrup versus intergrup 
Camera de Comerț din Springfield, Missouri a oferit odată demnitarilor care vizitau orașul cu un „medalion Ozark Hillbilly” și un certificat care proclamă omagiatul „hillbilly al Ozarks”. Pe 7 iunie 1952, președintele Harry S. Truman a primit medalionul după un discurs la micul dejun la Moscheea Altar pentru Asociația Diviziei 35 .  Alți destinatari au fost generalii armatei americane Omar Bradley și Matthew Ridgway , JC Penney , Johnny Olson și Ralph Story . 

Hillbilly Days  este un festival anual care se desfășoară la mijlocul lunii aprilie în Pikeville, Kentuckysărbătorind cele mai bune din cultura apalachiană. Evenimentul a început de către Shriners locali ca o strângere de fonduri pentru a sprijini Spitalul de Copii Shriners. A crescut de la începutul său în 1976 și acum este al doilea cel mai mare festival organizat în statul Kentucky. Artiștii și meșterii își exprimă talentele și își vând lucrările expuse. Muzicieni renumiți la nivel național, precum și cei mai buni dintre muzicienii de munte regionali împart șase scene diferite situate în zona centrală a orașului Pikeville. Aspirații hillbillies din toată țara concurează pentru a veni cu cea mai sălbatică ținută Hillbilly. Evenimentul și-a câștigat numele de Mardi Gras al munților. Fanii „muzicii de munte” vin din toată Statele Unite pentru a asculta această adunare anuală concentrată de talente. Unii se referă la acest eveniment ca fiind echivalentul unui „Woodstock”

Termenul „Hillbilly” este folosit cu mândrie de o serie de oameni din regiune, precum și de persoane celebre, cum ar fi cântăreața Dolly Parton, bucătarul Sean Brock și a fost folosit de actrița Minnie Pearl. Autoidentificarea pozitivă cu termenul include, în general, identificarea cu un set de „valori hillbilly”, inclusiv dragoste și respect pentru natură, etică puternică a muncii, generozitate față de vecini și cei aflați în nevoie, legături de familie, încredere în sine, rezistență și un stil de viață simplu.